Cnemotettix är ett släkte av insekter. Cnemotettix ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Cnemotettix